130-річчя з дня народження А. П. Чехова () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 18 січня 1990 року. Монета присвячена 130-річчю з дня народження Антона Павловича Чехова (17 січня 1860 — 2 липня 1904) — російського драматурга і прозаїка. Один з найвідоміших драматургів світу. Його твори перекладені більш ніж на 100 мов. Його п'єси, особливо «Чайка», «Три сестри» і «Вишневий сад», протягом понад 100 років ставляться в багатьох театрах світу.

Історія 
Монета карбувалася на Московському монетному дворі (ММД). Монета належить до найбільшої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1990».

Реверс 
У центрі зображення А. П. Чехова, праворуч у два рядки дати «1860», «1904», що позначають роки життя поета. Зліва настільна лампа і стопка книг на тлі завіси. Знизу напис — факсиміле письменника — «АНТОН ЧЕХОВ».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: А. А. Колодкін
 Скульптор: В. М. Нікіщенко.

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 20-25 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 45 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті ussr-coins.ru 

Монети СРСР